Una città come Alice (A Town Like Alice) – romanzo di Nevil Shute del 1950
 La mia vita comincia in Malesia (A Town Like Alice) – film del 1956 diretto da Jack Lee
 A Town Like Alice – miniserie televisiva del 1981